Classe Chacal – cacciatorpediniere francesi della seconda guerra mondiale conosciuti anche come Classe Jaguar
Classe Jaguar (motosilurante) – classe di motosiluranti tedesche sviluppate dei cantieri Lurssen